Brett Palin, född 23 juni 1984 i Nanaimo, British Columbia, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för EHC Black Wings Linz i Österrikiska ishockeyligan.

Spelarkarriär 
Palin spelade juniorhockey med Kelowna Rockets i Western Hockey League (WHL), med vilka han vann ligamästerskapet 2003 och 2005, och Memorial Cup 2004. Han var en del av Calgary Flames organisation efter att 2005 ha undertecknat som en odraftad free agent. Den 7 juli 2010 skrev Palin på ett ettårskontrakt med Nashville Predators och utsågs till lagkapten i Predators AHL-lag Milwaukee Admirals.

Efter att ha inlett sin europeiska karriär med två säsonger i Piráti Chomutov i den tjeckiska Extraliga, undertecknade Palin ett ettårskontrakt i Tyskland med DEL-laget Grizzly Adams Wolfsburg den 8 maj 2013. Den 1 juli 2014 skrev Palin ett ettårskontrakt med allsvenska Mora IK, vars tränare Jeremy Colliton beskrev Palin som "en stor, fysisk tvåvägsback som är otroligt jobbig att spela mot."

Priser och utmärkelser 
 2003 President's Cup med Kelowna Rockets
 2004 Memorial Cup med Kelowna Rockets
 2005 President's Cup med Kelowna Rockets
 2009 AHL All-Star Classic

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Kelowna Rockets
Spelare i Omaha Ak-Sar-Ben Knights
Spelare i Quad City Flames
Spelare i Abbotsford Heat
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Grizzly Adams Wolfsburg
Spelare i Mora IK
Spelare i EHC Black Wings Linz
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från British Columbia
Födda 1984
Levande personer
Män
Spelare i Piráti Chomutov